Даниэ́ла Мату́лова (; ) — словацкая кёрлингистка, тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Словакии участник шести  (лучший результат — восемнадцатое место в  и ). В составе смешанной сборной Словакии участник четырёх  (лучший результат — девятое место в ) и двух  (лучший результат — восьмое место в ). В составе смешанной парной сборной Словакии участник двух  (лучший результат — десятое место в ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Словакии
Тренеры по кёрлингу Словакии